Concert din muzică de Bach se poate referi la:
 Concert din muzică de Bach - un roman scris de Hortensia Papadat-Bengescu și publicat pentru prima oară în anul 1927
 Concert din muzică de Bach - un film de televiziune realizat de Dinu Tănase și difuzat pentru prima oară de Televiziunea Română în anul 1976; ecranizare a romanului Hortensiei Papadat-Bengescu